Mujercitas (o Little Women en inglés) puede referirse a:

 Mujercitas (1918), película estadounidense.
 Little Women (1933), película estadounidense.
 Mujercitas (1949), película estadounidense.
 Mujercitas (1994), película estadounidense.
 Mujercitas (1999), telenovela venezolana.
 Mujercitas (2017), telenovela peruana.
 Little Women (2018), película estadounidense.
 Mujercitas (2019), película estadounidense.
 Mujercitas, serie de anime.
 Mujercitas, ópera de Mark Adamo.